India
 Shamsabad – città del distretto di Agra, Uttar Pradesh
 Shamsabad – città del distretto di Farrukhabad, Uttar Pradesh